Чака:

 Чака (1787? — 1828) — основатель и первый правитель (инкоси) державы зулу — КваЗулу.
 Чака (? — 1301) — болгарский царь (1299—1300).
 Чака Бей — сельджукский эмир XI века.

 чака — язык в Камеруне
чака — кислая творожная масса